Bath County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Bath County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Bath County (Virginie) – okres státu Virginie
 Bath County (Severní Karolína) – zaniklý okres státu Severní Karolína